Jonen steht für:

 Jonen, Einwohnergemeinde im Bezirk Bremgarten des Schweizer Kantons Aargau
 Jonen, oder Jonenbach, Bach in den Schweizer Kantonen Zürich und Aargau

Jonen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Jonen, deutscher Musiker und Sänger (Tenor), Dozent für Gesang und Gregorianischen Gesang, Gründungsmitglied des Brahms-Vokalquartetts Bonn
 Hans Jonen (Pseudonym: John Hansen; 1892–1958), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Jonen (1901–1960), deutscher Filmproduzent
 Hildegard Jonen, deutsche Oratorien- und Liedsängerin (Altistin), Gründungsmitglied des Brahms-Vokalquartetts Bonn

Siehe auch:
 Johnen